Шатомейа́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Главный город кантона Шатомейан. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18057.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 260 км к югу от Парижа, в 155 км южнее Орлеана, в 60 км к югу от Буржа.

По территории коммуны протекает небольшие реки  и Гут-Нуар ().

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2082 человека.

Администрация

Экономика 
Основу экономики составляют виноградарство, лесное и сельское хозяйство.

В 2007 году среди 1060 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 683 были экономически активными, 377 — неактивными (показатель активности — 64,4 %, в 1999 году было 65,9 %). Из 683 активных работали 622 человека (324 мужчины и 298 женщин), безработных было 61 (33 мужчины и 28 женщин). Среди 377 неактивных 60 человек были учениками или студентами, 185 — пенсионерами, 132 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XII век). Исторический памятник с 1862 года
 Церковь Нотр-Дам-ла-Петит (XI век). Исторический памятник с 1914 года
 Дом XV века, известный как «дом Грегей». Исторический памятник с 1964 года
 Археологический . Основан в 1961 году археологом Жаком Гурвестом
 Древнеримский укреплённый город Медиоланум

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер